Katten kan syfta på:

 Katten – ett relativt litet, smygjagande rovdjur i familjen kattdjur, se katt
 Katten (film, 1971) – fransk dramafilm med Jean Gabin och Simone Signoret
 Katten (film, 2003) – amerikansk filmatisering av boken Katten i hatten
 Katten Felix – ursprungligen en figur från den amerikanska stumfilmserans animerade kortfilmer
 Katten Jansson – en katt i Bamse
 Katten Karlsson – en seriefigur skapad av den belgiske serietecknaren Peyo

Se även 
 Katt (olika betydelser)
 Svart katt (olika betydelser)
 Katten Gustaf (olika betydelser)